Doneda ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Stefano Doneda, genannt il Montalto (1612–1690), italienischer Maler
 Michel Doneda (* 1954), französischer Jazzmusiker